Panjwani ist der Familienname folgender Personen:

 Anahita Panjwani (* 1981), norwegische Rennrodlerin
 Raja Panjwani (* 1990), kanadischer Schachspieler